

События 
 Консулы Секст Аниций Фауст Паулин и Валерий Прокул (заменён в мае на Юлия Юлиана).
 В очередной раз девальвирована римская монета ауреус, её вес с этого года составил 1/72 либры, и впервые эта монета получила название солид .()
 Лициний казнён в Фессалониках по обвинению в преступной переписке с варварами. Константин запрещает гладиаторские бои.
 Арий сослан в Иллирию. Св. Елена (ок.248-ок.328), мать Константина, посещает Иерусалим и основывает там две церкви.
 I Никейский Вселенский Собор.
 Установлен день празднования христианской церковью Пасхи и рассчитаны пасхалии, установлено начало нового года с 1 сентября, принят Символ Веры и концепция Троицы, введены понятия еретик и ересь.
 Никейский вселенский собор. 318 епископов (из 1800). Председательствует Константин. Принял символ веры в первой редакции, осудил арианскую ересь, определил время празднования пасхи, выработал 20 канонов.
 В Вифлееме построена базилика Рождества Христова — единственный христианский храм в Палестине, который ни разу не подвергался разрушению.
 В Константинополе заложен храм Св. Софии.
 Китай потерял земли севернее реки Хуай.
 Ши Ху разбил войска Лю Яо под Лояном.
 Хан Хэну бежал от народа и умер. Возведён его брат Гэна.
 325—329 — Хан табгачей Гэна.

Родились 
 Узурпатор Прокопий

Скончались 
 Лициний
 Св. Николай, епископ Миры, известный как Санта-Клаус

См. также